

Geografia 
Australia
 Cape Barren Island – isola del gruppo delle Furneaux in Tasmania

India
 Isola Barren – isola dell'arcipelago delle Andamane, nel territorio delle Andamane e Nicobare

Stati Uniti d'America
 Contea di Barren – contea dello Stato del Kentucky
 Isole Barren – gruppo di isole dell'Alaska

Televisione 
 Barren – zone dello spazio di Star Trek nelle quali non esistono sistemi stellari